Dammer oder Dämmer ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Dammer (1876–1957), deutscher Geologe
 Hartmut Dammer (1949–2019), deutscher Politiker 
 Heinz-Werner Dämmer (* 1947), deutscher Archäologe
 Joachim Dammer (1914–1986), deutscher Maler und Graphiker
 Karl Dammer (1894–1977), deutscher Dirigent
 Karl-Heinz Dammer (* 1959), deutscher Pädagoge
 Otto Dammer (1839–1916), deutscher Chemiker, Lexikograf, Journalist und Politiker
 Simona Dammer (* 2002), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Udo Dammer (1860–1920), deutscher Botaniker

Dammer steht außerdem für
 Dammer (Einheit), ein Ellenmaß in Oldenburg

Siehe auch:
 Damer
 Damme
 Dammers